Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Дунав (Русе) и Сливен (Сливен). Актуален шампион е Левски-Спартак (София).

Класиране 

 „ЦСКА“ играе под името ЦСКА „Септемврийско знаме“.
 „Левски“ играе под името „Левски-Спартак“.
 „Ботев“ (Пловдив) играе под името „Тракия“.

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“ (София)

Любопитни факти 
 Това е единствения сезон с 30 кръга, в който „ЦСКА“ става шампион само с 15 победи.
 Това е втория сезон в историята, в който първите 4 отбора са с равен брой победи - по 15. Първият е 1966/67, когато първите четири отбора имат по 13.
 7 отбора са на върха в класирането в различни етапи от сезона - „Тракия“ (Пловдив), „Локомотив“ (Пловдив), „Левски“, „Славия“, „Дунав“, „Академик“ (София) и „ЦСКА“.
 Това е най-успешния до този момент сезон за „Дунав“ (Русе) заел 4-то място, даващо право на участие в Купата на УЕФА. Отборът е съставен предимно от мести легенди. Следват паметни мачове с отбора на „Рома“.
 Най-големият записан резултат през сезона е в пловдивското дерби между „Локомотив“ и „Тракия“ 7:3.

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана;

Бележки

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7